Сирис — топоним. Может означать:
 Сирис — современная река Синни.
 Сирис (Сардиния) — коммуна Италии.
  — город в Палестинской национальной администрации.
  — современная коммуна Поликоро, гавань и город  в Тарантском заливе в Италии.
 Сирис — современный Сере.

Другое 
  — в шумеро-аккадской мифологии богиня пива.
 Сирис — в Индии древесина альбиции.

См. также 
 Синис